Bulia ist:
 ein Dorf im Kreis Sibiu in Siebenbürgen, siehe Buia
 eine Bantusprache, siehe Bolia